Colpo di Stato in Birmania del 1962
 Colpo di Stato in Birmania del 2021